Бароти () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Бароти, Давид (1739—1819) — венгерский переводчик и поэт.
 Бароти, Лайош (1914—2005) — венгерский футболист и тренер, известен по работе в сборной Венгрии.

Примечания